Stokholm har flere betydninger:
 Stokholm – efternavn
 Anna Stokholm, skuespiller
 Jon Stokholm, højesteretsdommer
 Maria Stokholm, skuespiller
 Nicolai Stokholm, fodboldspiller
 Nikolaj Stokholm, skuespiller og standup-komiker
 Toke Stokholm, advokat, borgmester
 Stokholm – stednavn flere steder i Danmark
 Stokholm (Harndrup)
 Stokholm (Knebel)
 Stokholm (Stenløse)
 Stokholm Sø (Hobro)
 Stokholmhus (Frederikshavn)
 Stokholm – holm i Norge, Stokkøya
 Stokholm – bygning i Dordrecht, Holland

Se også 
 Stockholm – Sveriges hovedstad
 Stockholm (flertydig)